Foley steht für:
 Foley (Familienname), den Familiennamen Foley
 Foley (Film), siehe Geräuschemacher
 Foley (* 1962), US-amerikanischer Bassist und Schlagzeuger
 Foley & Williams Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Foley (Alabama)
 Foley (Florida)
 Foley (Indiana)
 Foley (Louisiana)
 Foley (Minnesota)
 Foley (Missouri)
 Foley (Oklahoma)
 Foley (Pennsylvania)
 Foley (South Dakota)
 Foley Springs (Oregon)
 Foley Square in Manhattan

in Kanada:
 Foley Island, eine Insel in Nunavut

in der Antarktis:
 Foley-Gletscher, Gletscher auf der Thurston-Insel
 Foley Promontory, Vorgebirge im Mac-Robertson-Land

Siehe auch:
 Folley